Cassanha ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Cassagne im Département Haute-Garonne
 Cassaigne im Département Gers

Siehe auch
 La Cassanha